Абрам (Ибрагим) Петро́вич Ганниба́л (ок. 1696, Абиссиния или Камерун — 1781, Суйда, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя) — русский военный инженер, генерал-аншеф, прадед А. С. Пушкина. 

Являлся сыном чернокожего африканского князя — вассала турецкого султана. В 1703 году был захвачен в плен и отправлен в султанский дворец в Константинополе. В 1704 году cтамбульский торговец хорватско-сербского происхождения Савва Рагузинский привёз Ганнибала в Москву, а через год Ганнибал был крещён. Поскольку крёстным отцом был Пётр I, в православии Ганнибал получил отчество Петрович. С 1756 года — главный военный инженер русской армии, в 1759 году получил чин генерал-аншефа. В 1762 году вышел в отставку. Во втором браке у Ганнибала родился сын Осип Ганнибал — дед А. С. Пушкина по материнской линии. Своему прадеду Пушкин посвятил неоконченный роман «Арап Петра Великого».

Происхождение 
Происхождение Абрама Ганнибала до конца не выяснено, документальных данных о месте его рождения не имеется. Существуют две основные версии: абиссинская (эфиопская), признаваемая большинством исследователей XX века, и камерунская, развиваемая с конца XX века.

Сам Абрам Ганнибал в автобиографии, представленной в феврале 1742 года в Сенат при прошении о даровании дворянского диплома и герба, указывал только, что происходил из знатного рода из африканского города Лагона, где его отец был владетельным князем, но не упоминал точного местоположения родовых владений.

Впервые упоминание об абиссинском (эфиопском) происхождении Ганнибала появляется в его биографии, составленной зятем Ганнибала Алексеем Карловичем фон Роткирхом в 1786 году, уже после смерти Абрама Петровича (т. н. «немецкая биография»). Правнук Ганнибала А. С. Пушкин, хотя и знакомый с «немецкой биографией» (Пушкин частично перевёл её на русский язык), считал своего прадеда негритянского происхождения, после чего этой версии придерживались биографы XIX века (Языков, Лонгинов, Хмыров, Бартенев, Анненков).

В конце XIX века Д. Н. Анучин в своей работе, опубликованной в «Русских ведомостях», рассмотрел «немецкую биографию» и развил абиссинскую версию происхождения Ганнибала. Основываясь на топонимике конца XIX века, он сделал выводы, что родиной Абрама Ганнибала был округ Логон-Чуан с селением Добарве на границе Эритреи и Эфиопии.

В дальнейшем, на протяжении XX века, выводы Анучина признавались у большинства исследователей-пушкинистов наиболее авторитетными в вопросе определения родины Абрама Ганнибала, однако находились и критики его теории. В 1937 году вышла книга М. О. Вегнера, где автор называет работу Анучина неприемлемой и антинаучной. В 1962 году В. В. Набоков опубликовал статью, в которой раскритиковал «немецкую биографию» и выводы Анучина, назвав его работу «стоящей ниже всякой критики», и выдвинул свои предположения о местоположении Лагона, но и он предлагал искать Лагон в северной Абиссинии.

В 1995 году африканист и славист Дьёдонне Гнамманку выступил против абиссинской версии, назвав её основанной на расистских взглядах Анучина на негроидную расу и топонимических фальсификациях, допущенных в его работе. Приводя в пример итоги экспедиции Н. П. Хохлова, побывавшего в 1971 году в местностях Эфиопии, указанных у Анучина, и не нашедшего там топонимических и этимологических соответствий с выводами Анучина, Гнамманку говорит о неверной трактовке упомянутого в «немецкой биографии» термина «Абиссиния», имевшего в XVII—XVIII веках гораздо более широкое понятие, чем в конце XIX века (территория Эфиопской империи) и выдвигает свою версию происхождения Ганнибала.

Исходя из того, что турками и европейцами в XVII веке Хабесистаном (Абиссинией, Эфиопией) называлась обширная территория Центральной Африки от Египта на севере до Мозамбика на юге и от Красного моря на востоке до царства Конго на западе, и отталкиваясь только от данных, указанных в автобиографии Ганнибала 1742 года, как единственно достоверных, Гнамманку на основе своих исторических и топонимических изысканий предлагает считать родиной Ганнибала княжество Логон в Центральном Судане (на границе современных Камеруна и Чада), со столицей Логон-Бирни на реке Логоне, к югу от озера Чад. Таким образом, по теории Гнамманку Абрам Ганнибал происходил из рода правителей народа котоко, а его отцом мог быть миарре (князь) Бруха, правивший там в конце XVII века.

Для поиска подтверждений камерунской версии Гнамманку в 1999 году была совершена экспедиция И. В. Данилова и В. П. Воробьёва (в то время посла России в Чаде) по территории бывшего княжества (султаната) Логон. Каких-либо точных свидетельств обнаружить не удалось, но в ходе экспедиции было выяснено, что загадочное слово «FUMMO» («FVMMO»), имевшееся на личной печати Абрама Ганнибала, на языке народа котоко означает «Родина» (по другой версии — «Сражаться!»), что может служить косвенным доказательством камерунской гипотезы происхождения Ганнибала. Также эту гипотезу поддержал французский лингвист Анри Турнье, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции.

Биография 
Ибрагим (Абрам) родился около 1696 года. В 1703 году, когда ему было 7 лет, Ибрагим и его брат были похищены и привезены в Константинополь, откуда в 1705 году Савва Рагузинский привёз братьев в подарок Петру I, любившему всякие редкости и курьёзы, державшему и прежде «арапов». Согласно альтернативной версии (Благой, Тумиянц и др.), Абрам Петрович родился около 1688 года и был куплен Петром Великим примерно в 1698 году в Европе (Голландии) и доставлен в Россию.

В виленской церкви Параскевы Пятницы мальчики приняли православие (по всей вероятности, во второй половине июля 1705 года); восприемниками были царь Пётр (давший ему и отчество, и фамилию «Петров») и королева польская Кристиана Эбергардина, жена короля Августа II. Ибрагим получил русифицированное имя Абрам, его брат — имя Алексей. Об этом напоминает одна из мемориальных досок на нынешнем здании церкви. В то же время не все исследователи разделяют официальную версию крещения Ганнибала, полагая, что мальчик был крещён Петром примерно в 1698 году.

Абрам Петрович неотлучно находился подле царя, спал в его комнате, сопровождал во всех походах. В документах он трижды упоминается наряду с шутом Лакостой, но с 1714 года Пётр I доверяет ему различные поручения, в том числе секретные, он становится ординарцем и секретарём царя. В 1716 году поехал с государем за границу. В это время Абрам получал жалованья 100 рублей в год. Во Франции Абрам Петрович остался учиться; пробыв 1,5 года в инженерной школе, поступил во французское войско, участвовал в Войне четверного альянса, был ранен в голову и дослужился до чина капитана. Вернувшись в Россию в 1723 году, определён в Преображенский полк инженер-поручиком бомбардирской роты, капитаном которой был сам царь. 

После смерти Петра Ганнибал (такую фамилию он предпочёл носить с конца 1720-х годов, в честь знаменитого античного карфагенского полководца Ганнибала) пристал к партии недовольных возвышением Александра Меншикова, за что был отправлен в Сибирь (1727). По дороге в ссылку, в Казани, он сочинил прошение всемогущему временщику:

В 1729 году велено было отобрать у Ганнибала бумаги и содержать под арестом в Томске, выдавая ему ежемесячно по 10 руб. В январе 1730 года состоялось назначение Ганнибала майором в тобольский гарнизон, а в сентябре — перевод капитаном в Инженерный корпус, где Ганнибал числился до увольнения в отставку в 1733 году. В это время он был командирован в Пернов учить кондукторов математике и черчению. В 1731—1733 годах — комендант Перновского укрепрайона. В 1733 году он вышел в отставку.

В 1733 году Абрам Петрович покупает у своего друга адмирала Головина мызу Карьякюла. Мыза была небольшой (20 гектаров пахотной земли), но содержалась в полном порядке. В Карьякюла был заново отстроен барский дом и восстановлены хозяйственные постройки. После смерти Александра Сергеевича Пушкина в архиве поэта была найдена биография его прадеда Абрама Петровича Ганнибала. Пушкин писал: «…Он (Ганнибал) взял свои унаследованные 2000 дукатов и то, что отложил из содержания за время своей службы, и купил расположенное неподалёку от Ревеля имение Карьякюла… и жил сельским хозяином, как нетребовательный мудрец, с растущим семейством, которого без этого шага он не смог бы обеспечить столь хорошо и довольно, как это ему повелела судьба».

Поступив в 1740 году снова на службу, Ганнибал пошёл в гору с воцарением Елизаветы. В 1742 году он был назначен ревельским комендантом и награждён мызой Рагола и другими имениями; числился действительным камергером. В том же году Елизавета пожаловала ему дворцовые земли в Воронецком уезде Псковской провинции, где Ганнибалом была основана усадьба, позднее названная Петровское.

В 1745 году Ганнибал был назначен заведовать делами по разграничению земель со Швецией. Переведённый в 1752 году снова в Инженерный корпус, он становится управляющим инженерной частью всей армии, руководит возведением укреплений Тоболо-Ишимской линии, а также Кронштадтскими, Рижскими, в Петербурге и другими. В 1755 году управляет строительством и содержанием Кронштадтского канала, тогда же основав госпиталь для рабочих на канале, немного позже открывает в Кронштадте школу для детей рабочих и мастеров. Награждён орденами Святой Анны (1748) и Святого Александра Невского (30.08.1760). Дослужившись до чина генерал-аншефа, Ганнибал был отправлен в отставку императором Петром III в 1762 году и умер в 1781 году. Был похоронен на Старом суйдинском кладбище; могила утрачена.

Ганнибал вёл мемуары на французском языке, но уничтожил их. Его отношение к крепостным было необычным для того времени. В 1743 году, сдавая часть деревни Рагола в аренду Иоахиму фон Тирену, он включает в договор пункты, запрещающие телесные наказания крепостных и увеличение установленных норм барщины; когда фон Тирен нарушает эти пункты, Ганнибал расторгает договор по суду.

Разведение картофеля 

Известен вклад Ганнибала в развитие картофелеводства в России. Первая грядка с картофелем появилась в России ещё при Петре Великом. Первый русский император выращивал картофель в Стрельне, надеясь использовать как лекарственное растение. В 1760-х годах Екатерина II решила, что «земляное яблоко» можно попробовать использовать в голодные годы, и поручила Абраму Ганнибалу, который был знаком с этой культурой, заняться у себя в усадьбе разведением картофеля. Таким образом, усадьба Ганнибалов «Суйда» стала первым местом в России, где появились сначала небольшие, а потом и обширные картофельные поля, которые вскоре переместились и на территории соседних поместий. Крестьяне сначала очень насторожённо отнеслись к «земляному яблоку», но в некоторые годы картофель спасал от голода, и недоверие к нему постепенно пропало.

Семья 
Родной брат Абрама, Алексей Петрович (названный так, по-видимому, в честь царевича Алексея), карьеры не сделал, служил гобоистом в Преображенском полку, был женат на крепостной ссыльных князей Голицыных и последний раз упоминается в конце 1710-х годов; в семье Ганнибалов память о нём не сохранилась, и о его существовании стало известно лишь в XX веке из архивов петровского времени.

В начале 1731 года Абрам Ганнибал женился в Петербурге на гречанке Евдокии Андреевне Диопер, дочери офицера галерного флота. Вышедшая замуж против воли, Евдокия Андреевна, по одной из версий, изменила мужу, что вызвало преследования и истязания со стороны обманутого. По другой версии, Ганнибал, увидев ребёнка — светлокожую и белокурую девочку, обвинил жену в измене, после чего она попыталась отравить его с помощью кондуктора Шишкова. Дело дошло до суда; Шишкова скоро признали виновным, её же арестовали и держали в заключении 11 лет в ужасных условиях. Из материалов бракоразводного дела следует, что Ганнибал «бил несчастную смертельными побоями необычно» и много лет держал её «под караулом» на грани смерти от голода.

Между тем Ганнибал познакомился в Пернове с Христиной-Региной фон Шёберг (Christina Regina von Sjöberg), прижил с ней детей и женился на ней в 1736 году при живой жене, предъявив как доказательство развода постановление суда о наказании за прелюбодеяние. В 1743 году Евдокия, отпущенная на поруки, вновь забеременела, после чего подала прошение в консисторию, в котором признавала и прошлую измену и сама просила развести её с мужем. Однако тяжба с Евдокией окончилась лишь в 1753 году; брак был расторгнут 9 сентября 1753 года, жену в 1754 сослали в Тихвинский Введенский монастырь, а на Ганнибала наложили епитимью и денежный штраф, признав, однако, второй брак законным и сочтя виновным военный суд, который вынес решение по делу о прелюбодеянии без рассмотрения его Синодом.

Детей у Ганнибала было одиннадцать, но до взрослых лет дожили четыре сына (Иван, Пётр, Осип, Исаак) и три дочери (Елизавета, Анна, Софья); из них Иван участвовал в морской экспедиции, взял Наварин, отличился под Чесмой, по указу Екатерины II проводил строительства города Херсон (1779), дослужился до чина генерал-аншефа и умер в 1801 году. Надежда, дочь другого сына Ганнибала, Осипа, была матерью Александра Пушкина, упоминающего о своём происхождении от Ганнибала в стихотворениях: «К Юрьеву», «К Языкову» и «Моя родословная».

В кино и литературе 
 О жизни Ганнибала (с рядом литературных допущений) рассказывается в неоконченном историческом романе (1827) А. С. Пушкина — «Арап Петра Великого»
 По мотивам этого произведения снят фильм — «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», сюжет которого имеет мало отношения к исторической действительности. В роли Ганнибала — Владимир Высоцкий.
 В стихотворении "Моя родословная" А. С. Пушкин упомянул о своем прадеде Ганнибале.
 Давид Самойлов написал поэму «Сон о Ганнибале», повествующую о жизни Ганнибала в Пернове в 1730-х годах.
 Михаил Казовский «Наследник Ломоносова», историческая повесть, 2011.
 Баллада о Беринге и его друзьях — роль А. П. Ганнибала исполняет Эрменгельд Коновалов.
 Повесть «Царский куриоз» М. Е. Зуева-Ордынца.

Примечания 

 Комментарии

Литература 
 Ганнибал А. П., Древник А. К. Автобиографические показания о происхождении, приезде в Россию и службе: прадеда Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала и денщика Петра Великого, Андрея Кузьмича Древника / Сообщ. и коммент. А. Барсукова. // Русский архив, 1891. — Кн. 2. — Вып. 5. — С. 101—104.
 
 
 
 Михневич В. О. Дед Пушкина. (Траги-комедия конца прошлого столетия) // Исторический вестник. — 1886. — Т. 23, № 1. — С. 87—143.
 Опатович С. Е. Евдокия Андреевна Ганнибал, первая жена Абраама Петровича Ганнибала. 1731—1753 // Русская старина, 1877. — Т. 18, № 1. — С. 69—78.
 Телепова Н. К. Жизнь Ганнибала — прадеда Пушкина. — , 2004.

Ссылки 
 
 
 http://www.vinograd.su/education/detail.php?id=43414

Камергеры (Российская империя)
Эфиопы в России
Семья Александра Пушкина
Генерал-аншефы
Сподвижники Петра I
Сосланные в Новоселенгинск
Похороненные в Гатчинском районе
Абрам
Преображенцы